У этого человека манипурское имя, в котором: Намекракпан — фамилия, Кунджарани — личное имя, Деви — идентификатор пола.

Намекракпан Кунджарани Деви (; род. 1 марта 1968 года) — индийская тяжелоатлетка. Серебряная призёрка чемпионатов мира и Азии, бронзовая призёрка Азиатских игр и чемпионка игр Содружества, участница Олимпийских игр в Афинах. Награждена высшей спортивной наградой Индии Раджив Ганди Кхел Ратна в 1994 и четвёртой по старшинству гражданской наградой Индии Падма Шри в 2011 году. В списке «Величайших тяжелоатлетов века», составленным IWF в 2000 году, заняла пятое место.

Биография 
Кунджарани Деви заинтересовалась спортом ещё во время учёбы в школе в 1978 году. К окончанию колледжа её выбор остановился на тяжёлой атлетике. Начиная с 1985 года она регулярно выигрывала медали на Национальных чемпионатах, а в 1987 установила два новых национальных рекорда.

В 1990 году она вошла в состав первой женской команды тяжелоатлетов на Азиатских играх, где выиграла бронзовую медаль.
В том же году стала первой женщиной-тяжелоатлетом, награжденной спортивной премией Арджуна.
Заняла второе место в категории до 44 кг на чемпионатах Азии среди женщин 1991 и 1992 годов.
Однако на Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1993 года Кунджарани не попала из-за проблем с визой.
В 1996 году перенесла операцию на колене, но вернулась в спорт после восстановления.
На Азиатских играх в Бангкоке подняла в общей сумме 165 кг, что оказалось на 22,5 кг меньше, чем смогла поднять победившая .

Несмотря на то, что она была самой опытной тяжелоатлеткой страны, Кунджарани не была включена в сборную Индии на Олимпийских играх в Сиднее.
Зато в 2001 году она выиграла золотую медаль на чемпионате Азии в Чонджу, однако после положительного теста на допинг результаты были аннулированы, а Кунджарани — дисквалифицирована на полгода.
После возвращения она завоевала золото на играх Содружества в Манчестере, подняв в сумме 167,5 кг.
На чемпионате мира 2003 года заняла пятое место, подняв общий вес 182,5 кг.
С таким же результатом закончилось её выступление на Олимпиаде в Афинах. Она не смогла поднять 82,5 кг в рывке с первой попытки, а подняв, не осилила следующий вес — 85 кг. В толчке она успешно подняла 102,5 и 107,5 кг, но провалила третью попытку с 112,5 кг.
Двумя годами позже Кунджарани стала чемпионом Игр Содружества в Мельбурне, подняв в сумме 166 кг, что было чуть меньше рекордного веса, поднятого ею на прошлых играх.

После завершения спортивной карьеры продолжила службу в индийской полиции в звании коменданта. В 2014 году входила в состав комитета по присуждению премий Раджив Ганди Кхел Ратна и Арджуна, а также была тренером индийской женской команды по тяжёлой атлетике на играх Содружества в Глазго.

Примечания

Ссылки 
 Кунджарани Деви — профиль на сайте IWF
 Results — All India Police Athletic Championship 2005. Central Reserve Police Force

Тяжелоатлеты Индии
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Игр Содружества по тяжёлой атлетике
Лауреаты Раджив Ганди Кхел Ратна
Лауреаты премии Арджуна